Laluenga kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Laluenga (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Laluenga (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar